José Arbeláez ist der Name folgender Personen:

* José Alejandro Castaño Arbeláez (* 1945), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Cartago
 José Soleibe Arbeláez (* 1938), kolumbianischer Priester, Bischof von Caldas